Xanthoperla är ett släkte av bäcksländor. Xanthoperla ingår i familjen blekbäcksländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Blekbäcksländor
Xanthoperla